Juwara ist der Familienname folgender gambischer Personen:

 Batata Juwara, gambischer Politiker
 Kanda Kasseh Juwara († 2007), gambischer Seyfo
 Lamin Waa Juwara (* 1943), gambischer Politiker
 Mawdo Juwara, gambischer Diplomat